Die 2. Bundesliga 2017/18 war die 44. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 28. Juli 2017 mit dem Spiel des VfL Bochum gegen den FC St. Pauli (0:1) und endete mit dem 34. Spieltag am 13. Mai 2018. Vom 19. Dezember 2017 bis zum 23. Januar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Gegen Ende der Hinserie kristallierten sich mit Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel die drei Aufstiegsfavoriten heraus, wobei Holstein Kiel sich in seiner ersten Zweitligasaison seit 1980/81 sensationell den Herbstmeistertitel sichern konnte. Am 20. Spieltag gerieten die Störche aber erstmals auf den Relegationsplatz. Düsseldorf und Nürnberg setzten sich im Verlauf der Rückrunde von Kiel ab, der direkte Aufstieg wurde allerdings erst am 33. Spieltag perfekt gemacht. Die Zweitliga-Meisterschaft wurde am letzten Spieltag im direkten Duell entschieden: Fortuna Düsseldorf gelang ein 3:2-Sieg in Nürnberg, womit sie diesen Titel zum zweiten Mal errangen. Der 1. FC Nürnberg stellte mit dem achten Bundesligaaufstieg einen neuen Rekord auf.

Weil es keinem Verfolgerteam gelang, konstant zu punkten, stand der 3. Platz für Holstein Kiel ebenfalls am 33. Spieltag fest. In den Relegationsspielen konnte man sich gegen den VfL Wolfsburg allerdings nicht durchsetzen und verpasste somit den Aufstieg.

Abstiegskampf 
Das Teilnehmerfeld der 2. Bundesliga lag in dieser Saison außergewöhnlich eng beieinander, was vor allem den Abstiegskampf bis zum Schluss offen hielt. So lagen z. B. noch am 30. Spieltag zwischen Jahn Regensburg auf Platz 4 und den FC St. Pauli auf Relegationsrang 16 nur sieben Punkte. Nur der 1. FC Kaiserslautern, der seit Spieltag 11 auf dem letzten Platz gestanden hatte, stand vor dem letzten Spieltag als Absteiger bereits fest. Die 35 Punkte, die der FCK gesammelt hatte, hätten in einigen anderen Spielzeiten zum Klassenerhalt gereicht.

Auch die SpVgg Greuther Fürth und der SV Darmstadt 98 – in der Vorsaison noch erstklassig – belegten lange Zeit einen Abstiegsplatz, konnten aber beide letztlich den Klassenerhalt sichern. Den Fürthern gelang dies durch ein Remis in Heidenheim, während Darmstadt das direkte Duell mit den punktgleichen Auern gewann, die allerdings auch Pech hatten, dass ein reguläres Tor nicht anerkannt wurde. Aue, das mit 40 Punkten 16. wurde, hielt über die Relegationsduelle gegen den Karlsruher SC aber doch noch die Klasse.

Einen außerordentlich bitteren Abstieg erlebte hingegen Eintracht Braunschweig. Am 27. Spieltag lag der Vorjahres-Dritte noch auf Platz 9 und hatte 8 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Weil man in der Folge aber kein Spiel mehr gewann und nur noch 3 Punkte sammeln konnte, fand sich die Eintracht vor dem letzten Spieltag zum ersten Mal auf dem Relegationsrang wieder. Durch eine 6:2-Niederlage in Kiel rutschte man zum ebenfalls ersten Mal auf den direkten Abstiegsplatz.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | 

 || ()
|| rowspan="12" style="background:#FFFFFF" |

 || ()
 || rowspan="2" |

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 17. und 21. Mai 2018 ausgetragen.

!Tore
||1:0 Origi (13.), 1:1 Schindler (34.), 2:1 Brekalo (40.), 3:1 Malli (56.)
||0:1 Knoche (75.)
||
|-
|colspan="5"| Damit blieb der VfL Wolfsburg in der Bundesliga, Holstein Kiel in der 2. Bundesliga.
|}

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 18. und 22. Mai 2018 ausgetragen.
!Tore
||
||1:0 Bertram (25.), 1:1 Schleusener (44.), 2:1 Bertram (53.), 3:1 Bertram (75.)
||
|-
|colspan="5"| Damit blieb der FC Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga, der Karlsruher SC in der 3. Liga.
|}

Stadien, Zuschauer, Sponsoring, Ausstatter und Dauerkarten

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Trainerwechsel

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege waren mit fünf Toren Differenz:
 das 6:1 des 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg am 6. Spieltag
 das 5:0 des 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern am 8. Spieltag
 das 5:0 von Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli am 16. Spieltag
 das 5:0 von Holstein Kiel gegen den MSV Duisburg am 25. Spieltag
 Die torreichsten Partien der Saison waren mit acht Toren:
 das 3:5 des 1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel am 10. Spieltag
 das 6:2 von Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig am 34. Spieltag
 Die torreichsten Unentschieden waren:
 das 3:3 des SV Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden am 8. Spieltag
 das 3:3 des 1. FC Union Berlin gegen den SV Darmstadt 98 am 15. Spieltag
 das 3:3 des MSV Duisburg gegen den 1. FC Heidenheim am 20. Spieltag
 Der torreichste Spieltag mit 36 Treffern war der 27. Spieltag vom 16. bis 19. März 2018.

Schiedsrichter

Kader

Einzelnachweise 

 
2017 18
Fußballsaison 2017/18